Kónya László (1914–1993)református lelkész, költő
Kónya László (1945) tanár, közösségszervező
Kónya László (?–2010)katolikus püspök

Jegyzetek 

}